Comté du Prince-Édouard peut faire référence à :
 Comté du Prince-Édouard (Virginie) aux États-Unis
 Comté du Prince-Édouard (Ontario) au Canada